Etchegaray (18?-19?), joueur français de pelote basque ;
 Antoni Etchegaray (1986-), joueur français de rugby à XV ;
 Françoise Etchegaray (19?-), productrice et réalisatrice française ;
 Jean-René Etchegaray (1952-), maire de Bayonne;
 Philippe Etchegaray (1979-), joueur français de rugby à XV ;
 Roger Etchegaray (1922-2019), prélat français d'origine basque et archevêque de Marseille ;

Voir aussi
 
 
 Etxe